Biografies
 Jaume Creus i del Castillo (Barcelona, 1950), poeta i traductor català.
 Jaume Creus i Gubern, jugador de bàsquet català.
 Jaume Creus i Martí (Mataró, 1760 — Tarragona, 1825), un religiós i polític català.
 Jaume Creus i Ventura (Vilassar de Mar, 1885 – Barcelona, 1975), un industrial i polític català.